Bruno Martini désigne deux sportifs : 
 Bruno Martini (1962-2020), footballeur français, gardien de but de l'équipe de France ;
 Bruno Martini (1970-), handballeur français, gardien de but de l'équipe de France.